«Лету́чий кора́бль» — предстоящий российский фильм режиссёра Ильи Учителя, на основе одноимённого мультфильма студии «Союзмультфильм»

Дата выхода назначена на 1 января 2024 года.

Сюжет 
Царь собирается выдать свою дочь Забаву за своего обворожительного красавчика Поля, богатого наследника с заграничным лоском. Вот только царевна хочет выйти замуж по своей любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в коварные планы Поля заполучить корону. Влюбленный в царевну Иван с помощью обитателей волшебного леса строит Летучий корабль, чтобы улететь на нем вместе с любимой. Отважному матросу предстоит сразиться с хитрецом Полем, который использует против Ивана тёмную злую магию. Но настоящая любовь окажется сильнее: злодей будет строго наказан, а Иван вместе с Забавой ступят на борт Летучего корабля и унесутся вперед, за новой мечтой.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Летучий корабль
Фильмы Ильи Учителя
Фильмы студии «Рок»
Фильмы России
Фильмы России 2024 года
Фильмы 2024 года
Ремейки советских мультфильмов
Кинокомедии
Кинокомедии 2024 года
Семейные фильмы
Семейные фильмы 2024 года
Семейные фильмы России
Семейные фильмы России 2024 года